Lumphat kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Lumphăt, ort, Ratanakiri, 
 Lumphat (distrikt i Kambodja), Ratanakiri, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar